Blue Hole (Egipt)
 Blue Hole (Malta)